Lozova, ville de l'oblast de Kharkiv en Ukraine
Lozova, commune du raion de Strășeni en Moldavie